Засеев/Зассеев/Засев — фамилия. Известные её носители:
 Засеев, Азамат Вячеславович (род. 1988) — российский футболист.
 
 Засеев, Ален Таймуразович (род. 1988) — украинский борец вольного стиля.
 Засеев, Аслан Таймуразович (род. 1982) — российский футболист.
 Засеев, Гела Джамбулатович (род. 1993) — российский футболист.
 Засеев, Сослан — российский дзюдоист.

Двойная фамилия:
 Засеев-Руденко, Николай Викторович (1933—2021) — советский и украинский кинорежиссёр.